Regalbuto est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Joe Regalbuto (né en 1949), acteur et réalisateur américain

Toponyme

Regalbuto, commune de la province d'Enna en Sicile